In 2010 werd het 85ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 17 januari tot 2 mei. Avaí werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin